Název Laval má více obcí:

Kanada 
 Laval (Québec) – město v kanadské provincii Québec

Francie 
 Arrondissement Laval – správní územní jednotka ležící v departementu Mayenne a regionu Pays de la Loire
 Laval (Mayenne), obec v departementu Mayenne.
 Laval (Isère), obec v departementu Isère.
 Laval-Atger, obec v departementu Lozère.
 Laval-d'Aix, obec v departementu Drôme.
 Laval-d'Aurelle, obec v departementu Ardèche.
 Laval-de-Cère, obec v departementu Lot.
 Laval-du-Tarn, obec v departementu Lozère.
 Laval-en-Brie, obec v departementu Seine-et-Marne.
 Laval-en-Laonnois, obec v departementu Aisne.
 Laval-le-Prieuré, obec v departementu Doubs.
 Laval-Morency, obec v departementu Ardennes.
 Laval-Pradel, obec v departementu Gard.
 Laval-Roquecezière, obec v departementu Aveyron.
 Laval-Saint-Roman, obec v departementu Gard.
 Laval-sur-Doulon, obec v departementu Haute-Loire.
 Laval-sur-Luzège, obec v departementu Corrèze.
 Laval-sur-Tourbe, obec v departementu Marne.
 Laval-sur-Vologne, obec v departementu Vosges.
 Bonchamp-lès-Laval, obec v departementu Mayenne.
 Le Poët-Laval, obec v departementu Drôme.
 Magnac-Laval, obec v departementu Haute-Vienne.
 Mont-de-Laval, obec v departementu Doubs.
 Saint-Genis-Laval, obec v departementu Rhône.
 Saint-Germain-Laval (Loire), obec v departementu Loire.
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), obec v departementu Seine-et-Marne.
 Saint-Pierre-Laval, obec v departementu Allier.
 Viols-en-Laval, obec v departementu Hérault.

Externí odkazy